Сергей Киров:
 Киров, Сергей Миронович (1886—1934) — революционер, государственный деятель. В его честь названы:
 СК (Сергей Киров) — магистральный грузо-пассажирский электровоз постоянного тока.
 «Сергей Киров» — четырёхпалубный теплоход.
 Киров, Сергей Владимирович (род. 1978) — казахстанский футболист.